Пълнената паста е широка категория храни, съставени от парчета тесто, увити около пълнеж. Тестото може да се направи от хляб, брашно, яйца или картофи, а пълнежът може да бъде от месо, риба, сирене, зеленчуци, плодове или сладки храни. Пълнената паста може да се приготви по много различни начини, включително пържене, варене или задушаване, и се среща в много кухни по света.

Частичен списък

Вижте също 

 Пълнена паста в Италия
 Паста (гастрономия)

Библиография 

  Roberta Schira, La pasta fresca e ripiena: Tecniche, ricette e storia di un'arte antica, Ponte delle Grazie, 2015.
  Michele Scicolone, Pasta, Noodles, and Dumplings, Simon and Schuster, 2015.

Храни